Les élections municipales québécoises de 2003 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Chaudière-Appalaches

Beaulac-Garthby

Cap-Saint-Ignace

Dosquet

Honfleur

Irlande

L'Islet

La Durantaye

La Guadeloupe

Lac-Poulin

Leclercville

Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland

Notre-Dame-des-Pins

Notre-Dame-du-Rosaire

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun

Sacré-Coeur-de-Jésus

Saint-Adrien-d'Irlande

Saint-Alfred

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues

Saint-Antoine-de-Tilly

Saint-Benjamin

Saint-Benoît-Labre

Saint-Bernard

Saint-Camille-de-Lellis

Saint-Cyprien

Saint-Cyrille-de-Lessard

Saint-Damase-de-L'Islet

Saint-Damien-de-Buckland

Saint-Édouard-de-Lotbinière

Saint-Évariste-de-Forsyth

Saint-Fabien-de-Panet

Saint-Flavien

Saint-Fortunat

Saint-Gervais

Saint-Gilles

Saint-Hilaire-de-Dorset

Saint-Honoré-de-Shenley

Saint-Jacques-de-Leeds

Saint-Janvier-de-Joly

Saint-Joseph-des-Érables

Saint-Jules

Saint-Lazare-de-Bellechasse

Saint-Luc-de-Bellechasse

Saint-Magloire

Saint-Malachie

Saint-Marcel

Saint-Martin

Saint-Michel-de-Bellechasse

Saint-Nazaire-de-Dorchester

Saint-Odilon-de-Cranbourne

Saint-Paul-de-Montminy

Saint-Philibert

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

Saint-René

Saint-Théophile

Sainte-Apolline-de-Patton

Sainte-Aurélie

Sainte-Félicité

Sainte-Hénédine

Sainte-Louise

Sainte-Perpétue

Sainte-Praxède

Saints-Anges

Tring-Jonction

Val-Alain

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Chaudière-Appalaches
Histoire de la Chaudière-Appalaches
 Résultat